Chèvreville (Manche)
Chèvreville (Oise)